– fikcyjny olbrzymi potwór (kaijū), występujący w japońskich filmach fantastycznonaukowych wytwórni Tōhō. Manda jest wężem morskim, przypominającym japońskiego smoka.

Geneza 
Manda była pierwotnie konceptualizowany jako olbrzymi wąż podczas produkcji Atragon i nadano jej nazwę , który później stał się . Ponieważ nadchodzący rok, rok 1964, był rokiem smoka, Tōhō uznało zrobić z niegosmoka azjatyckiego i skróciło Manmosu Da do Manda, które stało się oficjalnym imieniem potwora. Imię Mandy spekulowano jako kombinacja japońskich słów  i , które po połączeniu oznaczają Dziesięć tysięcy węży.

Opis

Seria Shōwa 
W filmie Atragon Manda była stworem chroniącym podwodne Imperium Mu i traktowana jako naczelne bóstwo. Pierwszy raz pojawiła się, gdy Susumu Hatanaka i Makoto Jinguji pojmani przez agentów specjalnych Imperium Mu zostali skazani przez jego cesarzową na złożenie w ofierze Mandzie. Gdy wyrok ma nastąpić Susumu z pomocą dwóch japońskich naukowców będących niewolnikami Imperium Mu obezwładnił cesarzową i udało się zakładnikom dojść do kabiny ze skafandrami nurkowumi. Korzystając z nieuwagi cesarzowa uruchomiła przycisk powodujący wybuch budzący Mandę, która nie pozwalała uciec bohaterom.

Kiedy okręt podwodny Atragon (oryg. Gotengo) dopłynął do bram Imperium, potwór oplótł go swoim ciałem, próbując w ten sposób go zniszczyć. Załoga Atragonu ratuje statek rażąc Mandę prądem, dzięki czemu wydostają się z jego uścisku. Następnie za pomocą działa Zera Absolutnego zamrażają potwora, dzięki czemu mogą zniszczyć Imperium Mu.

W filmie Zniszczyć wszystkie potwory, którego akcja rozgrywa się w alternatywnej przyszłości, Manda jest pozbawiona cech azjatyckiego smoka i wygląda jak wąż z łapami. Tak jak wszystkie inne ziemskie potwory, Manda żyła w specjalnie stworzonym na archipelagu Ogasawara środowisku dla potworów – Wyspie Potworów. Ich spokój na wyspie zakłócili Kilaakowie, rasa kosmitów, która planowała podbić Ziemię. W tym celu przejęli oni kontrolę nad ziemskimi potworami i wysłali je, by niszczyły ludzkie miasta. Celem Mandy był Londyn. Wkrótce potem wspólnie z Godzillą, Rodanem i Mothrą przypuściła atak na Tokio. Po zniszczeniu przez załogę Moonlight SY-3 urządzenia kontrolnego Kilaaków była widziana przed rozpoczęciem się finałowej bitwy u stóp góry Fudżi, pomiędzy ziemskimi potworami, a przysłanym przez Kilaaków potworem z kosmosu – Królem Ghidorą, jednak nie brała w niej czynnego udziału. Gdy inwazja Kilaaków została zdławiona, Manda wraz z innymi potworami wraca na archipelag Ogasawara, gdzie żyła w spokoju.

Manda pojawiła się jeszcze w filmach Rewanż Godzilli i Powrót Mechagodzilli, jednak wyłącznie we fragmentach z poprzednich filmów.

Seria Millenium 
W filmie Godzilla: Ostatnia wojna Manda była jednym z potworów atakujących ludzkość zbudzonych przez wojny i skażenie środowiska. Na dnie oceanu u wybrzeży Normandii toczyła walkę z superokrętem Sił Obrony Ziemi (oryg. Earth Defense Force) – Gotengo. Oplotła swoim ciałem kadłub okrętu, w celu zmiażdżenia go. Dowódca Gotego, Douglas Gordon nie zważając na obiekcje załogi rozkazał utrzymać kurs i przepłynął nad podmorskim wulkanem. Spowodowało to, że Manda zaczęła płonąć i uwolniła Gotengo. Jednak rozgrzana Manda wciąż ścigała Gotengo. Wtedy okrętwystrzelił w stronę potwora wiązkę Zera Absolutnego, które zamroziło ją, a następnie za pomocą olbrzymiego wiertła usadowionego na dziobie okrętu, zamrożona Manda została zniszczona.

Godzilla: Singular Point 
Podczas wyłonienia się stada Rodanów z poczernionego morza będących tego zdarzenia świadkiem, dwóch rybaków zostało zakłóconych przez stado wężowatych morskich potworów. W porę zostali odratowani przez straż przybrzeżną. Doniesienie medialne informują o ewentualnych stratach ekonomicznych związanych z ich pojawieniem się. Potwory zostają nazwane Manda od gigantycznych węży. Yun i Kaberu odkryli, że Mandy nie reagują na fale radiowe jak Rodany i Anguirus. Mandy wraz z podążającymi z nimi Godzillą kierowały się w stronę Tokio. Wkrótce okazuje się, że Godzilla poluje na nie i pożywia jednym z osobników. Niedługo po ataku i domniemanej śmierci Godzilli na brzeg plaży zostaje wyrzucony martwy Manda, z którego wydostał się Kumongi. Niedługo potem Mandy wraz z Rodanami pojawiły się w Londynie. W Tokio jedna z Mand atakuje Godzillę kończąc jednak martwa.

Zobacz też 
 Smok japoński

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil potwora z serii Shōwa na fanowskiej stronie Toho Kingdom
 Profil potwora z serii Millenium na fanowskiej stronie Toho Kingdom

Kaijū
Fikcyjne smoki
Postacie z filmów o Godzilli